Lincolnville ist die Bezeichnung mehrerer Städte

in den Vereinigten Staaten:
 Lincolnville Historic District
 Lincolnville (Indiana)
 Lincolnville (Kansas)
 Lincolnville (Maine)
 Lincolnville (New York)
 Lincolnville (Ohio)
 Lincolnville (Oklahoma)
 Lincolnville (Pennsylvania)
 Lincolnville (South Carolina)